Mužská čtyřhra Kremlin Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ledového paláce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Austin Krajicek a Rajeev Ram, jehož členové do turnaje nezasáhli. Krajicek nastoupil do paralelně probíhajícího Stockholm Open a Ram hrál na antverpském European Open.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, brazilsko-nizozemský pár Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop, který ve finále za 55 minut hladce zdolal italsko-argentinskou dvojici Simone Bolelli a Andrés Molteni po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Ze třetího společně odehraného turnaje tak získali premiérovou párovou trofej. Demoliner vybojoval druhý deblový titul z jedenáctého finále na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1. kolo)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (semifinále)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2019